Зуав — військовослужбовець легкої піхоти у французьких колоніальних військах.
 Зуав смерті
 Зуав — портрет зуава Вінсента ван Гога.